Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio ŠNK Podovi Dvor, te se plasirao u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku).

Tablica

Bilješke 
Klub je kažnjen oduzimanjem 3 boda.

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #15/2011. 

2010-11
sisačko-moslavačka-3-sisak